Giglioli ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Hillyer Giglioli (1845–1909), italienischer Zoologe, älterer Bruder von Italo
 Giulio Quirino Giglioli (1886–1957), italienischer Archäologe
 Giuseppe Giglioli (1804–1865), italienischer Patriot, Vater von Enrico und Italo Giglioli (1852)
 Italo Giglioli (1852–1920), italienischer Chemiker, Agronom, jüngerer Bruder von Enrico
 Italo Giglioli (Komiker) (* 1957), italienischer Komiker